Натуральне число 1647
 1647 рік до нашої ери
 1647 рік нашої ери